Le Chevrolet Blazer est un nom utilisé par différents modèles vendus par Chevrolet:
 Le Chevrolet K5 Blazer basé sur le C/K et vendu de 1969 à 1994.
 Le Chevrolet S-10 Blazer basé sur le S-10 et vendu de 1983 à 2005.
 Le Chevrolet Blazer TrailBlazer, une finition haut-de-gamme du dernier S-10 Blazer en 1999-2001
 Le Chevrolet Tahoe, appelé Grand Blazer en Argentine, en Équateur et au Venezuela, nom utilisé de 1990 à 2000.
 Le Chevrolet Blazer (2019) est un SUV compact vendu en Amérique du Nord depuis 2019. Une version longue 7 places est produite en Chine depuis 2020.
 Le Chevrolet Blazer EV est un crossover électrique qui sera produit à partir de 2023.

Voir aussi 
 GMC Yukon

Blazer
Homonymie d'automobile